Forney ist der Name folgender

Personen:

 Alan Forney (* 1960), US-amerikanischer Ruderer
 Alva Clark Forney (1871–1956), US-amerikanischer Politiker
 Chris Forney (1878–1912), US-amerikanischer Tennisspieler
 Daniel Munroe Forney (1784–1847), US-amerikanischer Politiker
 David Forney (* 1940), US-amerikanischer Informatiker
 John Horace Forney (1829–1902), General der Konföderierten im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Kynan Forney (* 1978), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Peter Forney (1756–1834), US-amerikanischer Politiker
 William Henry Forney (1823–1894), US-amerikanischer Jurist, Politiker und General der Konföderierten im Bürgerkrieg

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Forney (Alabama)
 Forney (Idaho)
 Forney (Kansas)
 Forney (Oklahoma)
 Forney (South Carolina)
 Forney (Texas)

Sonstiges:

 Forney (Flugzeughersteller)
 Forney Aircoupe, Flugzeugmodell
 Eine Dampflokomotive der Achsfolge B2 (0-4-4)

Siehe auch:

 Forni